Кезьмино — название населённых пунктов в России:

 Кезьмино — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Кезьмино — деревня в Николаевском районе Ульяновской области.
 Кезьмино — село в Сурском районе Ульяновской области.